Southside (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 South Side (Chicago), een stadsdeel van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois

Muziek 
 South Side (single), een single van Moby en Gwen Stefani uit 1999
 Southside (album), een album van de Schotse band Texas uit 1989
 Southside (producer), een Amerikaanse muziekproducer